Tander ist der Familienname folgender Personen:

 Mina Tander (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Simin Tander (* 1980), deutsche Jazzmusikerin

Tander bezeichnet außerdem:

 Tander Car, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller